Khersan peut désigner :

 , un village en Iran ;
 , un village en Syrie ;
 Khersan, un affluent du fleuve Karoun en Iran.